Щитники:
 Настоящие щитники — семейство насекомых из отряда полужесткокрылых и подотряда клопов.

География 
 Белоруссия 
 Щитники — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Малые Щитники — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Большие Щитники — деревня в Брестском районе Брестской области.

 Польша
 Щитники — сельская гмина, Калишский повят, Великопольское воеводство.
 см. также Szczytniki
 Россия
 Щитники — деревня в Смоленском районе Смоленской области.